FPK est un sigle qui peut désigner :
 Free Pascal Compiler, un compilateur pour le langage Pascal, développé en tant que logiciel libre ;
 FPK ou Fusil de précision FPK, un fusil de précision semi-automatique.